

Biografia 
Compiuti gli studi di architettura presso l'Università La Sapienza di Roma, lavora con il gruppo di architetti della Stalker Agenzy e partecipa all'inaugurazione del museo Maxxi di Roma.

Si interessa di video arte e gira il video Tangenziale e in-torno per l'Accademia di San Luca. Inizia quindi a lavorare nel cinema e realizza il suo primo cortometraggio, prodotto da Marco Bellocchio, dopodiché collabora per cinque anni con il regista Tinto Brass.

Il suo corto Il caffè, realizzato insieme con Luca Giberti all'interno di un workshop di regia tenuto da Abbas Kiarostami, viene presentato al Torino film festival e vince una menzione speciale al Genova Film Festival.

Filma vari documentari, spot commerciali e video (anche per Patty Pravo e per Enrico Brignano).

Nel 2004 ritratti fotografici di Patty Pravo realizzati da Pennestri e da Danilo Bucchi vengono videoproiettati nel corso della tournée estiva della cantante, come elemento della scenografia.

Nel 2010 scrive e dirige la miniserie TV Buio, quattro episodi per Canale 5.

Allestisce varie mostre fotografiche, tra le più importanti: Il cielo di Beslan (sulla Strage di Beslan) e Amazon (contro la deforestazione dell'Amazzonia).

Filmografia

Regista 
 Sogno, episodio del film Corti circuiti erotici (1999)
 Il caffè, co-regia con Luca Giberti - cortometraggio (2003)
 Kuriosity - cortometraggio (2003)
 Nuovo cinema paradosso - documentario (2005)
 Canelupo - cortometraggio (2009)
 Buio - miniserie TV (2013)

Sceneggiatore 
 Tra(sgre)dire, regia di Tinto Brass (2000)

Note

Collegamenti esterni 
 

Registi cinematografici italiani
Registi televisivi italiani
Studenti della Sapienza - Università di Roma